Jean Rollin (1938–2010) — diretor de cinema, roteirista e ator francês
"Rollin' (Air Raid Vehicle)" — single da banda estadunidense Limp Bizkit

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de música